

Œuvres 

 Le Guerrier de l'espace : Aventures en zone interdite (Spacehunter: Adventures in the Forbidden Zone) : un film (1983).

Divers 
 Les guerriers de l'espace : une race fictive dans le manga Dragon Ball.